One Time:

 «One Time» — сингл Джастина Бибера с альбома My World, выпущенный в 2009 году.
 «One Time» — сингл трио Migos с альбома Yung Rich Nation, выпущенный в 2015 году.

См. также